Current – album degli Heatwave del 1982
Current – film del 2009
Current – canale televisivo statunitense
 Current – periodico statunitense